Jánosi Péter (1940) operaénekes (basszus)
 Jánosi Péter (1960) egyiptológus

Jegyzetek